Owari – Vecchia provincia del Giappone.
Il gioco Oware – una forma diversa del nome originario.